Oppermann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Oppermann (1861–1931), dansk skogsman
 Ewald Oppermann (1896–1965), tysk nzistisk officer
 Heinrich Albert Oppermann (1812–1870), tysk skriftställare
 Johann Carl Vincentz Oppermann (1784–1861), dansk skogsman
 Ludvig Henrik Ferdinand Oppermann (1817–1883), dansk matematiker och språkman
 Theodor Oppermann (1862–1940), dansk museiman

Danska efternamn
Tyska efternamn